Drozdowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Drozdowscy herbu Jezierza – polski ród szlachecki
 Drozdowscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Drozdowscy herbu Pilawa – polski ród szlachecki